Ieri, oggi, domani, film diretto da Silvio Laurenti Rosa (1953)
Ieri, oggi, domani, film diretto da Vittorio De Sica (1963)
Ieri, oggi, domani, film documentario diretto da Kadour Naimi (1992)
Ieri, oggi e domani, singolo di Sottotono, Kay Bianco e  Speaker Cenzou (1996)
Ieri, oggi, domani (All Good Things...) – episodio finale di Star Trek: The Next Generation

Pagine correlate 
Ieri (disambigua)
Ieri e oggi